Kritische Masse steht für:
 Kritische Masse, in der Kernphysik die für eine Kettenreaktion nötige Mindestmasse spaltbarer Stoffe
 die Anzahl der Nutzer in einem Netzwerk, ab der die Nutzerzahl exponentiell zu wachsen beginnt, siehe Netzwerkeffekt
 Kritische Masse (Spieltheorie)

Siehe auch:
Critical Mass